Ге́нрих Эдуа́рдович Шми́дтгаль (; 20 ноября 1985, Иссык, Алматинская область, Казахская ССР, СССР) — немецкий и казахстанский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Казахстана.

Карьера

Клубная 
Дебютировал 27 августа 2003 года за команду «Ферль», выйдя на замену на 65-й минуте матча. Выступал в качестве левого нападающего, но позже на основании его роста перешёл в середину поля. В последнем сезоне забил 7 голов и этим способствовал существенному подъёму клуба «Ферль» в региональной лиге. Вместе с тем он стал полузащитником с очень хорошим коэффициентом — 0,21 голов за игру.

С 2007 года начал выступать во втором составе «Бохума» .

В 2009 году Шмидтгаль перешёл в «Рот-Вайсс» и в том сезоне во втором дивизионе отыграл 33 игры, отметившись пятью голами.

20 мая 2011 года Шмидтгаль подписал контракт до 30 июня 2013 года с клубом «Гройтер Фюрт». Дебютировал в матче первого тура против «Бохума», матч закончился поражением 2:3. Открыл счёт в матче с «Унионом», позже был удалён за вторую жёлтую карточку.

25 августа 2012 года в домашнем матче против мюнхенской «Баварии», дебютировал вместе с клубом в Бундеслиге, команда Шмидтгаля уступила с крупным счетом 0:3.

По истечении контракта с «Гройтером», перешёл в дюссельдорфскую «Фортуну», оформив двухлетнее соглашение.

По окончании контракта завершил профессиональную карьеру футболиста в связи с хронической травмой колена. В дальнейшем работал скаутом Фортуны и тренером фарм-клуба этой команды.

В сборной 
Был приглашён бывшим главным тренером Берндом Шторком. Помимо Генриха сборную Казахстана пополнил ещё один немец с казахстанскими корнями Сергей Каримов из «Вольфсбурга».

Перед игрой против Турции (0:3) Шмидтгаль прилетел в Алматы, где в спешке получил временный казахский паспорт для игры за сборную страны. Этот временный документ не признаётся за рубежом, и для игры в Вене Шмидтгаль не получил разрешения от ФИФА играть за сборную Казахстана. Эту проблему решили спустя несколько дней, и с того момента он имеет два действительных удостоверения личности.

Из-за травмы колена Шмидтгаль пропустил товарищеский матч со сборной Белоруссии, также он пропустил матч отборочного этапа Евро-2012 в городе Кайзерслаутерне со сборной Германии. В интервью он сказал, что горд играть за Казахстан. 26 марта 2013 года забил свой первый гол в ворота сборной Германии.

Достижения

Командные 
 Победитель Второй Бундеслиги: 2011/12

Личные 
 Футболист года в Казахстане по версии журнала «GOAL»: 2011

Личная жизнь 
Уроженец Казахстана, в возрасте 4 лет эмигрировал в Германию с родителями, имеет также немецкое гражданство. Отец немец с казахскими корнями, мама немка. В семье он 4-й из 5 братьев.

Матчи и голы за сборную 

Итого: 12 матчей / 1 гол; 2 победы, 1 ничья, 9 поражений.

(откорректировано по состоянию на 11 июня 2015)

Примечания

Ссылки 
 Статистика карьеры на fussballdaten.de 
 
 
 
 Профиль игрока на сайте УЕФА 
 Статья Из Германии с любовью
 Генрих Шмидтгаль в играх против сборной Германии. 

Иммигрировавшие в Германию из Казахстана
Футболисты Германии
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Рот-Вайсс Оберхаузен»
Игроки ФК «Гройтер Фюрт»
Игроки ФК «Фортуна» Дюссельдорф